Wintour ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Wintour (* 1949), britische Journalistin
 Charles Wintour (1917–1999), britischer Journalist und Zeitungsherausgeber